Braux puede referirse a: 

 Braux, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Braux, comuna francesa situada en Aube.
 Braux, comuna francesa situada en Côte-d'Or.